Лаутерах — коммуны в Германии.

 Лаутерах (Альб-Донау)
 Лаутерах (Форарльберг)